Ануфо (бруса, чакоси) — язык, принадлежащий к нигеро-конголезской макросемье, подгруппе биа центральной группы ветви тано (вольта-комоэ) ква языков. Распространён в Гане (Северная область), а также в Того и Бенине. На ануфо говорят чокосси на северо-востоке Ганы и северо-западе Того — народ группы аньи народов акан, близкой бауле. В Гане выходят радиопередачи.

Письменность 
Речь ануфо пользуется латинским письмом. В Того азбука имеет следующий вид.

 Длинные гласные передаются на письме удвоением букв для гласных: ‘‘'aa’‘' [aː], ‘‘'ee’‘' [eː], ‘‘'ɛɛ’‘' [ɛː], ‘‘'ii’‘' [iː], ‘‘'oo’‘' [oː], ‘‘'ɔɔ’‘' [ɔː], ‘‘'uu’‘' [uː].
 Носовые гласные передаются написанием буквы ‘‘'n’‘' после буквы для гласного: ‘‘'an’‘' [ã], ‘‘'ɛn’‘' [ɛ], ‘‘'in' [ĩ], ‘‘'ɔn’‘' [ɔ], ‘‘'un’‘' [ũ]. Звуки [e] и [o] носовыми быть не могут.
 Сигналы передаются путем простановки над буквами для гласных диакритических знаков: акут () — высокий тон; гравис (`) — низкий.
 Огрубление и смягчение согласных передается путем сочетания определённых букв для гласных.

Примечания

Литература 
 François-Joseph Amon d’Aby, Croyances religieuses et coutumes juridiques des Agni de la Côte d’Ivoire, Larose, 1960
 Rhonda L. Hartell, Alphabets des langues africaines, Dakar, Sénégal, Bureau régional de l’UNESCO, 1993 (lire en ligne [archive])
 André Prost, La langue des Anufom de Sansanné-Mango (Togo), Université de Dakar, 1964?, 80 p.

Языки Бенина
Языки Ганы
Языки Того
Языки ква